2 miejscowości w Polsce: 
 Żółków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło 
 Żółków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków